Змагання із синхронного плавання в довільній програмі груп на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 28 і 31 липня.

Результати
Попередній раунд розпочався 28 липня о 17:30.
Фінал розпочався 31 липня о 17:30.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

група, довільна програма